W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1994 strefy CONCACAF wzięły udział 23 reprezentacje narodowe. Z eliminacji była zwolniona reprezentacja USA, która była gospodarzem turnieju.

Format eliminacji 
W pierwszej rundzie drużyny walczyły w dwóch strefach:
Strefa Karaibów - 14 drużyn gra w trzy-rundowym systemie pucharowym, trzy najlepsze awansują do drugiej rundy.
Strefa Środkowa - 6 drużyn jest podzielone na 3 dwumecze, których zwycięzcy awansują do drugiej rundy.

W drugiej rundzie do sześciu najlepszych drużyn w pierwszej rundzie dołączają Meksyk oraz Kanada. Zespoły są dzielone na dwie grupy po cztery drużyny. Po dwie najlepsze z każdej grupy awansują do rundy finałowej.

W rundzie finałowej cztery drużyny grają systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Zwycięzca grupy awansuje bezpośrednio do finałów, druga drużyna gra w barażu ze zwycięzcą strefy OFC.

Strefa Karaibów

Runda preeliminacyjna 

  wygrało w sumie 3-2 i awansowało dalej.

  wygrały w sumie 3-2 i awansowały dalej.

Runda eliminacyjna 

  wygrały dzięki golowi strzelonemu na wyjeździe i awansowały dalej.

  wygrała w sumie 3-1 i awansowała dalej.

  wygrała w sumie 4-1 i awansowała dalej.

  wygrał w sumie 3-2 i awansował dalej.

  wygrał w sumie 5-1 i awansował dalej.

  się wycofała, więc  awansowały dalej.

Pierwsza runda 

  wygrały w sumie 5-1 i awansowały do drugiej rundy.

  wygrała w sumie 3-2 i awansowała do drugiej rundy.

  wygrały w sumie 2-1 i awansowały do drugiej rundy.

Strefa Środkowa 

  wygrał w sumie 2-0 i awansował do drugiej rundy.

  wygrał w sumie 10-1 i awansował do drugiej rundy.

  wygrała w sumie 5-2 i awansowała do drugiej rundy.

Druga runda

Grupa A

Grupa B

Runda finałowa 

Uwagi:
 Meksyk uzyskał bezpośredni awans do turnieju finałowego.
 Kanada zagrała w dwumeczu ze zwycięzcą strefy OFC.

Play-off CONCACAF\OFC

Linki zewnętrzne 
 wyniki strefy - rsssf.com
 

CONCACAF
1992 w Ameryce Północnej
1993 w Ameryce Północnej